Jean-Michel Mattioli (1959-), un pilote français de vitesse moto ;
 Andrea Mattioli (2001-), un footballeur italien ;
 Carlo Mattioli (1954-), un athlète italien ;
 Denise Mattioli (1952-), une joueuse de volley-ball brésilienne ;
 Ercole Mattioli (1640-1694), émissaire du duc de Mantoue ;
 Gaspare Mattioli (1806-1843), peintre italien ;
 Luisa Mattioli (1936-2021), actrice italienne ;
 Marcus Mattioli (1960-), un nageur brésilien ;
 Mario Mattioli (1945-2003), un joueur de volley-ball italien ;
 Massimo Mattioli (1943-2019), auteur de bande-dessinées ;
 Miguel Mattioli (2001-), mieux connu sous le pseudonyme Michou, vidéaste français ;
 Pierandrea Mattioli (1501-1577), un médecin et un botaniste italien ;
 Raf Mattioli (1936-1960), acteur italien.

Patronyme italien